Sesma ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Sesma (* 1984), spanischer Radrennfahrer
 Enrique Sesma (* 1927), mexikanischer Fußballspieler
 Jonathan Sesma (* 1978), spanischer Fußballspieler

Sesma steht außerdem für:
 Sesma (Navarra), eine Gemeinde in der spanischen Provinz Navarra
 Sesma (Einheit), ein spanisches Längenmaß